Wikipediocracy () — вебсайт з обговорення та критики Вікіпедії. Його члени доводять до відома ЗМІ інформацію про суперечність Вікіпедії. Сайт був заснований у березні 2012 року користувачами Wikipedia Review, іншого сайту, що критикує Вікіпедію. 

Сайт «відомий тим, що ллє бруд на Вікіпедію», написав репортер Кевін Морріс у виданні . Письменниця Аманда Філіпаччі написала в журналі The Wall Street, що «сайт розумно обговорює у розважальній формі болючі та проблемні питання Вікіпедії».

Активність користувачів вебсайту 
Співробітники Wikipediocracy досліджували проблеми, конфлікти та суперечки, пов’язані з Вікіпедією, про які повідомляють основні ЗМІ. Заявлена місія сайту - «проливати світло в темні щілини Вікіпедії» та пов'язані з ними проекти. У докторській дисертації Хезер Форд, спеціаліст із Інтернет-політики та права, прокоментувала роль Wikipediocracy, сказавши: «Зі зростанням авторитету Вікіпедії, все більше груп відчуватимуть себе безправними внаслідок цього, зростатиме роль наглядацьких груп, таких як Wikipediocracy, які виступають перекладачами складних структур Вікіпедії, її правил та норм для основних ЗМІ та тих, хто починає давати голос тим, хто вважає, що вони були виключені з представницьких структур Вікіпедії».

Редагування 
У 2013 році члени Wikipediocracy зв’язалися з репортером  Ендрю Леонардом, щоб попередити його про «фіаско Qworty».Користувач Qworty привернув увагу своїми провокаційними коментарями під час дебатів щодо Вікіпедії, що стосуються жінок-письменниць.  Виявилося, що багато з його минулих внесків вплинули на поводження з сайтом (і націленими на нього конкурентами) письменника Роберта Кларка Янга. Ця довідкова інформація призвела до виклику Леонарда виклику Янг у статті «Revenge, Ego, and the Corruption of Wikipedia», в якій Янга було визначено як Qworty. Незадовго до публікації статті Леонарда, через таку поведінку, Qworty було заборонено редагувати у Вікіпедії біографії живих осіб.

Обговорення урядами 
Критика авторів Wikipediocracy щодо Вікіпедії обговорювалася в новинах, що висвітлювали стосунки Джиммі Уельса з урядом Казахстану, протиріччя , та анонімну редакцію, зроблену Сенатом США. IP-адреса, яка позначала інформатора Едварда Сноудена «зрадником».

У травні 2014 року The Telegraph, працюючи з Wikipediocracy, виявив докази, що ідентифікують державного службовця, який нібито вандалив статті Вікіпедії про катастрофу на Хіллсборо та Енфілд.

Фонд Вікімедіа 
У публікації в блозі Wikipediocracy в 2013 році повідомлялося, що Вікіпедію було пошкоджено з IP-адреси призначеної для Фонду Вікімедіа (WMF).Відповідаючи на звинувачення, представник WMF Джей Уолш заявив, що IP-адреси належать серверам WMF і та не використовується офісами WMF. Він заявив, що адреси присвоювали деяким редагуванням IP-адреси через неправильну конфігурацію, яка була виправлена.

Інші питання 
Обговорення на форумі Wikipediocracy визначило обліковий запис Вікіпедії, відповідальний за підроблену статтю, яку адміністратори Вікіпедії нещодавно видалили. У статті «Bicholim conflict» описана вигадана громадянська війна Індії 1640–41. У 2007 році стаття отримала статус «Доброї» у Вікіпедії та зберігала її до кінця 2012 року, коли вікіпедист перевірив цитовані джерела у статті та виявив, що жодне з них не існує.

Історія, що була опублікована у вересні 2013 року Wikipediocracy, стосувалася комерційних пластичних хірургів, які редагували статті про пластичну хірургію у Вікіпедії з метою просування своїх послуг. Про проблеми з порушеннями настанов про конфлікт інтересів та дезінформацію у відповідних статтях члени Wikipediocracy також підіймали у самій Вікіпедії.

У січні 2014 року в блозі Wikipediocracy вказувалося, що згідно з офіційною статистикою Вікімедії, перегляд сторінок для всіх основних мовних версій Вікіпедії зазнав значних і безпрецедентних падінь протягом 2013 року. Блог пов'язував ці падіння з впровадженням Google Knowledge Graph.

У лютому 2015 року Арбітражний комітет Вікіпедії заборонив користувачеві, знайшовши, що він редагував рекламу Індійського інституту планування та управління (), та додав негативні матеріали до статті про інший університет. Правки користувача були відмічені у Wikipediocracy в грудні 2013 року.

Примітки

Посилання 

 
A Compendium of Wikipedia Criticism : summary post explaining the site's objections to Wikipedia practices 
 «The Dark Side of Wikipedia»,  Full Measure (TV series) with Sharyl Attkinson, April 17, 2016. (Includes video.) 

Історія Вікіпедії
Вікіпедія
Інтернет-форуми
Блоги
Веб 2.0